Татья́на Серге́евна Мошко́ва (род. 13 августа 1987, Ленинград) — российский . Сестра-близнец Марины Мошковой.

Биография 
Родилась 13 августа 1987 года в Ленинграде.  

Вместе с ней появилась на свет ее сестра Марина, которая так же связала свою жизнь с анимацией. Сестры с ранних лет увлекались рисованием и знали, что их профессия непременно будет связана с изобразительным искусством. 

Кино и театр присутствовали в жизни девушек с самого детства. Папа по профессии звукорежиссер, а мама - театральный критик. Родители постоянно брали дочерей в кино, театры, музеи, показывали все закулисье. Бесконечная атмосфера искусства не могла не повлиять на девочек.

В 2006 закончила рисовальные курсы при Санкт-Петербургской Академии художеств. 

В 2009 – закончила Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения по специальности «режиссура анимации и компьютерной графики», мастерская Сергея Михайловича Овчарова. 

Сестры Мошковы совместно занимались созданием мультипликационных фильмов: «Проходной двор» (2007 г.), «Ночные огни» (2012 г.), «Провода» (2014 г.). Фильм «Провода» получил около двадцати наград различной степени важности, от дипломов 3-ей степени до Гран-При: Приз зрительских симпатий на CalAniFest в США, Приз за лучший анимационный фильм на Henley Film Festival в Англии, Приз за лучший зарубежный анимационный фильм на Sardinia Film Festival в Италии, Гран-При на XII Международном Кинофестивале Православного Кино «Покров» в Украине и так далее. 

Автор фильмов: «Смеховорот» (2007 г.), «Большое Сердце» (2010 г.). В 2017 году Татьяна выпустила короткометражный мультфильм совместно со студией «Союзмультфильм» - четырех минутную комедию «Кокоша». «Кокоша» стал лучшим анимационным фильмом для детей на 25 Штуттгартском Международном Фестивале Анимационного кино (2018 г.). Фильм является призреим Анимационного фестиваля Zebra в Словении, а также Leeds Young Film 2018 (Великобритания).  

Работает постоянным режиссёром на студии анимации «Петербург» с 2015 года. Как режиссер занимается реализацией следующих проектов:  «Дракоша Тоша», «Малышарики» и «Супер МЯУ».

Фильмография

Режиссёр-постановщик 

 2007 — Проходной двор
 2007 — Смеховорот
 2010 — Большое сердце
 2012 — Ночные огни
 2014 — Провода
 2017 — Кокоша

Режиссёр серий 

 2015—наст. время — Малышарики
2017—2019 — Дракоша Тоша
2020—наст. время — Супер МЯУ

Художник-аниматор 

 2007 — Проходной двор
 2007 — Смеховорот
 2010 — Большое сердце
 2014 — Провода
 2015 — Мужчина познакомится
 2015 — Люк

Награды 

 21 июля 2014 В "Орленке" в 18-й раз прошел Всероссийский фестиваль визуальных искусств. Диплом лауреата I степени за «Отражение актуальных проблем современности» - «Провода» (киностудия «КиноМельница», г. Санкт-Петербург, 2014, режиссеры Марина Мошкова , Татьяна Мошкова )
3 августа 2015 — «Провода" стали победителями конкурса короткометражного кино «Окно в Интернет».
 15 декабря 2014 — XIX-й фестиваль «Золотая рыбка» раздал призы. Фильм «Провода», Россия, режиссеры Марина Мошкова и Татьяна Мошкова , студия «КиноМельница»,
 26 октября 2014 — Фильм «Провода» (режиссеры Татьяна Мошкова и Марина Мошкова ) получил Гран-при XII Международного фестиваля православного кино «Покров» в Киеве (Украина).

Примечания

Ссылки 
 
 

Мультипликаторы по алфавиту
Режиссёры мультипликации России
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы России
Сценаристы XXI века
Монтажёры по алфавиту
Монтажёры России
Монтажёры XXI века
Кинопродюсеры по алфавиту
Кинопродюсеры России
Мультипликаторы России
Мультипликаторы XXI века
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения